Тавров:

 Тавров — бывший город рядом с Воронежем
 Тавров, Андрей Михайлович — российский поэт, прозаик, журналист